Тьей Теттха или Джая Джатха — имена правителей Камбоджи в XVI—XVIII вв:

 Чей Четта I — король Камбоджи (1584—1595).
 Чей Четта II — король Камбоджи (1618—1628).
 Чей Четта III — король Камбоджи (1672—1673).
 Чей Четта IV — король Камбоджи конца XVII — начала XVIII веков.
 Чей Четта V — король Камбоджи первой половины XVIII века.
 Чей Четта VI — король Камбоджи (1736—1747).
 Чей Четта VII — король Камбоджи (1749—1755).